Valea Caselor ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Valea Caselor (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Valea Caselor (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Valea Caselor (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița
 Valea Caselor (Drăgășani), Dorf im Kreis Vâlcea
 Valea Caselor (Popești), Dorf im Kreis Vâlcea